Příjmení Gall nese více různých osobností:

 France Gall (1947–2018) – francouzská popová zpěvačka
 Franz Joseph Gall (1758–1828) – německý lékař, anatom a zakladatel frenologie
 Rudolf Gall (1873–1939) – rakouský podnikatel a politik polské národnosti z Haliče

Podobná příjmení 
 Gál
 Gale

Externí odkazy